Кармона има више значења:

 Кармона (биљка)
 Кармона (Севиља), град је у Шпанији у покрајини Севиља
 Кармона (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кармона (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику